Prosti pad je lahko:
 prosti pad - fizikalni pojem
 Prosti pad - film